Limb (lat. limbus: rub) može značiti:
 limb je kružna pločica od metala, stakla ili plastike, s ucrtanom skalom u stupnjevima, dio optičkih instrumenata kojemu je namjena mjerenje vodoravnih i okomitih kutova (kutova rektascenzije i deklinacije kod astronomskih instrumenata).
 limb, u astronomiji, je zatamnjenje na rubu nebeskog tijela.

Izvori